Elacatis är ett släkte av skalbaggar. Elacatis ingår i familjen trädbasbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädbasbaggar
Elacatis